Беньковська:
 Марія Беньковська — польська перекладачка
 Данута Беньковська — польська письменниця

Польські прізвища
Жіночі форми прізвищ